Caseta puede hacer referencia a:

Caseta, casa pequeña.
Caseta, pequeño habitáculo que se instala en espacios abiertos y sirve de refugio al perro doméstico.
Caseta, recinto acotado por paredes de tela, típico de las ferias andaluzas.
Caseta, vestuario deportivo.
Caseta, puesto instalado en exposiciones y ferias en el que se brinda información o se venden productos.
Caseta de baño, casilla donde se cambian los bañistas.
Caseta de la Noble Junta de Cabezuelas, antigua pequeña edificación donde realiza sus plenos la Noble Junta de Cabezuelas.